Охира:

 Охира — село в Японии, находящееся в уезде Курокава префектуры Мияги.
 Охира, Масаёси (1910—1980) — политический и государственный деятель.
 Охира, Тору (1929—2016) — японский сэйю.